Molenakker (Weert) - wijk in Weert
 Molenakkers (Gasselse Heide) - onderdeel van het natuurgebied Gasselse Heide